Bret est un nom propre français et un prénom anglo-saxon, qui peuvent faire référence à :

Patronyme 

  (1980-), actrice française ;
 Antoine Bret (1717-1792), écrivain et auteur dramatique français ;
 Cyrille Bret, haut fonctionnaire et philosophe français ;
 Émile Bret (1824-1891), compositeur suisse ;
 François Félix Bret (1879-1959), général français ;
 Louis Martin-Bret (1898-1944), résistant français ;
 Roxane Bret (), actrice française.

Prénom 
 Bret Barberie (1967-), joueur américain de baseball ;
 Bret Easton Ellis (1964-) écrivain américain ;
 Bret Garnett (1967-), joueur américain de tennis ;
 Bret Harrison (1982-), acteur américain ; 
 Bret Hart (1957-), catcheur canadien ;
 Bret Harte (1836-1902), poète et écrivain américain ;
 Bret Hedican (1970-), joueur professionnel américain de hockey sur glace ;
 Bret Iwan (1982-), acteur américain spécialisé dans le doublage et illustrateur ;
 Bret McKenzie (1976-), musicien, acteur, producteur, écrivain et humoriste néo-zélandais ;
 Bret Michaels (1963-), chanteur américain ;
 Bret Saberhagen (1964-), joueur américain de baseball.

Toponyme 

 Bret Harte, census-designated place située dans le comté de Stanislaus, en Californie.

Sigle 
 BRET (Bioluminescence Resonance Energy Transfer), une technologie de la biochimie basée sur la bioluminescence.

Références

Articles connexes 
 
 

Sigle de 4 caractères
Patronyme français
Prénom anglais